UE se poate referi la:

 Uniunea Europeană, uniune economică și politică în Europa
 Uelzen, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Užice, număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc
 UltraEdit, editor de text pentru Microsoft Windows
 Unreal Engine, motor grafic folosit de multe jocuri pe calculator

ue poate fi:
 ue, literă a alfabetului chirilic folosit în limba mongolă, limba kazahă, limba tătară și alte (majusculă: Ү; minusculă: ү)

Legături externe 
 
 „UE” la acronymfinder.com